Barrientos est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Adriana Barrientos (1980-), mannequin, star de téléréalité et commentatrice de télévision chilienne ;
 Claudio Barrientos (1935-1982) boxeur chilien ;
 Juan Manuel Barrientos (1982-), footballeur argentin ;
 Julián Barrientos (1994-), coureur cycliste argentin ;
 Marco Barrientos, (1963-), pasteur mexicain et chanteur de rock chrétien évangélique ;
 Maria Barrientos (1884-1946), chanteuse d'opéra espagnole ;
 Miguel Peñaloza Barrientos (1959-), ingénieur et homme politique colombien ;
 Pablo Barrientos (1985-), footballeur argentin ;
 Rene Barrientos (1943-), boxeur philippin ;
 René Barrientos Ortuño (1919-1969), homme politique bolivien ;
 Serge Barrientos (1949-2009), footballeur français ;

Patronyme hispanique